Aleppini (dalla città siriana di Aleppo) è il nome con cui sono comunemente designati i religiosi di due ordini monastici delle Chiese cattoliche orientali:

Ordine basiliano aleppino dei melchiti;
Ordine maronita Mariamita.